Državni univerzitet Arizone (, ASU) je javni istraživački univerzitet lociran u Feniksu u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama. Broj upisanih studenata 2011. je bio 72.254, što ga čini najvećim javnim univerzitetom u Sjedinjenim Državama po broju studenata.

Univerzitet je osnovan 1885. kao obična škola na teritoriji Arizona. Škola je bila pod kontrolom Odbora reganta Arizone od 1945, i ime je promenjeno u Državni koledž Arizone. Univerzitet je dobio sadašnje ime putem glasanja iz 1958.

Reference

Spoljašnje veze 
 
 ASU hronologija